Bernard Svídnický (; , 1287/91 – 6. května 1326) byl kníže javorský, svídnický a minstrberský z rodu slezských Piastovců.

Život 
Byl synem javorsko-svídnického knížete Boleslava I. Surového. Po jeho smrti roku 1301 získal spolu s bratry ještě jako nezletilý Svídnické knížectví a tak za něj vykonávala do roku 1307 regentskou vládu jeho matka Beatrix Braniborská se svým bratrem braniborským markrabětem Heřmanem. Poté, co se chopil vlády, vládl regentsky i za své mladší bratry Jindřicha a Boleslava. Jindřichovi roku 1312 vydělil Javorské knížectví a roku 1322 Boleslavovi Minstrberské knížectví.

Kolem roku 1310 se oženil s Kunhutou, dcerou polského krále Vladislava Lokýtka.  Měli spolu 5 dětí.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Bernard Svídnický na stránkách Genealogy.euweb

Bernard Svídnický
Bernard Svídnický
Bernard Svídnický
Bernard Svídnický
Pohřbení v klášteře Křesobor
Narození ve 13. století
Úmrtí 6. května
Úmrtí v roce 1326
Muži